Hickel ist der Familienname folgender Personen:

 Anton Hickel (1745–1798), österreichischer Maler 
 Charles Hickel (1848–1934), Handwerker, Händler und Mitglied des Deutschen Reichstags
 Erika Hickel (1934–2020), deutsche Apothekerin und Politikerin (Bündnis 90/Die Grünen)
 Giselher Hickel (* 1943), deutscher evangelischer Pfarrer und Theologe
 Hal T. Hickel, Filmtechniker
 Johann Carl Hickel (1811–1855), österreichischer Schriftsteller
 Joseph Hickel (1736–1807), österreichischer Maler
 Matthias Hickel (* 1947), deutscher Maler und Grafiker
 Paul Robert Hickel (1865–1935), französischer Botaniker  
 Rudolf Hickel (* 1942), deutscher Wirtschaftswissenschaftler
 Walter Hickel (1919–2010), US-amerikanischer Politiker
 Werner Hickel (* 1967), deutscher Germanist und freier Autor

Siehe auch:
 Hickl